Amerikai Egyesült Államok
 Dennis (Murray megye, Georgia)
 Dennis (Putnam megye, Georgia)
 Dennis (Kansas)
 Dennis (statisztikai település, Massachusetts)
 Dennis (város, Massachusetts)
 Dennis (Mississippi)
 Dennis (Nyugat-Virginia)
 Dennis (Oklahoma)
 Dennis (Oregon)
 Dennis (Texas)